Joana de Pinho Tavares Brito (Belo Horizonte, 31 de maio de 1979) é uma médica-cirurgiã brasileira, PhD pela Universidade de Brasília (UnB) e fellowship na Harvad Medical School. Ficou conhecida por realizar postagens em mídias sociais que explicam em detalhes procedimentos cirúrgicos da face e cirurgias em celebridades, é chamada de “Fada do Nariz”.

Biografia 
Graduada em Medicina pela UnB, onde fez também residência médica em Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço , Joana Tavares decidiu dedicar-se à cirurgia estética após se submeter a uma rinoplastia e perceber a falta de atendimento humanizado. 

Em 2010, fundou a clínica Tavares Rinoplastia, focada no acolhimento integral.

Em 2017, escreveu um artigo em que aborda a durabilidade do Lifting facial de fios, sua efetividade, segurança e risco de eventos adversos graves. Em 2018, em outro artigo, investigou a correlação entre a gravidade da paralisia facial e a qualidade de vida. 

Em 2021, desenvolveu uma técnica própria de amputação domal de alectomia, que reduz asas nasais, permitindo reposicionamento de diferenciadas formas. Tavares acabou se tornando referência em rinoplastia secundária, uma cirurgia realizada em pessoas que já se submeteram anteriormente a uma intervenção no nariz.

Tavares é mãe de dois filhos.

Médicos de Minas Gerais
Cirurgiões do Brasil
Alunos da Universidade de Brasília
Naturais de Belo Horizonte
Médicas do Brasil